Аројо дел Сабино има више значења:

 Аројо дел Сабино (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо дел Сабино (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику